Die Basketball-Südamerikameisterschaft 1949, die vierzehnte Basketball-Südamerikameisterschaft, fand zwischen dem 21. April und 7. Mai 1949 in Asunción, Paraguay statt, das zum ersten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft Uruguays, die zum fünften Mal, zum zweiten Mal in Folge, den Titel erringen und mit der Nationalmannschaft Argentiniens nach Anzahl der Meisterschaften gleichziehen konnte.

Abschlussplatzierung

Ergebnisse
Jede Mannschaft spielte gegen jeden Gegner einmal, sodass jede Mannschaft fünf Spiele (insgesamt fanden 15 Spiele statt) zu absolvieren hatte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Bei Punktgleichheit entschied der direkte Vergleich. Nur bei Punktgleichheit um den ersten Rang, wäre es zu einem entscheidenden Finalspiel gekommen. Die Mannschaft mit den meisten Punkten wurde Südamerikameister 1949.

Weblinks 
 FIBA-Archiv

Sportveranstaltung in Asunción
Suedamerika
Sudamerikameisterschaft 1949